Dieser Artikel behandelt die niederländische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Europameisterschaft 2009 in Finnland.

Qualifikation 
Die Mannschaft der Niederlande wurde für die Qualifikation in die Gruppe 4 gelost und traf auf Belgien, Deutschland, die Schweiz und Wales. Mit drei Siegen, drei Unentschieden und zwei Niederlagen wurden die Niederländerinnen Gruppenzweite hinter Deutschland.

Die Niederländerinnen setzten sich in den Play-off-Spielen gegen Spanien durch und qualifizierten sich erstmals für eine EM-Endrunde.

Tabelle

Spiele 

Grün unterlegte Ergebnisse kennzeichnen einen Sieg, gelb unterlegte Unentschieden und rot unterlegte Niederlagen.

Play-off-Spiele 

Grün unterlegte Ergebnisse kennzeichnen einen Sieg.

Kader 
Trainerin Vera Pauw hat ihr Aufgebot am 9. August 2009 bekannt gegeben.

Spiele 
Die Niederlande traf in der Vorrundengruppe A auf Dänemark, Finnland und die Ukraine. Mit zwei Siegen und einer Niederlage belegte die Mannschaft den zweiten Platz in der Vorrunde.

Gruppenspiele

Finalrunde

Einzelnachweise 

Niederlande
2009